Black & White (uísque), marca escocesa de uísque
 Festival Audiovisual Black & White, festival de arte em Portugal
 Black & White (jogo eletrônico), jogo de estratégia para computador lançado em 2001
 Pokémon Black e White, dois jogos eletrônicos para Nintendo DS
 The Black and White Album, álbum da banda sueca The Hives

Ver também 
 Black or White, single de Michael Jackson
 Preto e branco

Desambiguação